Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Bobrownicki – polski szlachcic, urzędnik
 Ignacy Bobrownicki – polski szlachcic, urzędnik